Gutenberg-Denkmal steht für:

 Gutenberg-Denkmal (Frankfurt am Main)
 Gutenberg-Denkmal (Hannover), siehe Liste von Denkmälern in Hannover#Gutenberg-Denkmal
 Gutenberg-Denkmal (Magdeburg)
 Gutenberg-Denkmal (Mainz)
 Gutenberg-Denkmal (Wien)